Rada Miasta Poznania II kadencji (1994–1998)

 Przewodniczący: Jadwiga Rotnicka
 Wiceprzewodniczący: Andrzej Porawski, Antoni Szczuciński
 Sekretarz: Robert Dobrzyński, Krzysztof Janowski, Olaf Bergmann, Hanna Pietkiewicz, Bolesław Topolski

Działalność Rady 
19 czerwca 1994 odbyły się wybory do Rady Miasta II kadencji. Miasto zostało podzielone na 9 okręgów wyborczych (243 obwody, w tym 4 zamknięte). Frekwencja wyborcza wyniosła 30,13% (na 427 034 uprawnionych do głosowania). Poparcie uzyskały listy: Samorządnej Wielkopolski: 34% (28 radnych), Naszego Poznania 22% (17 radnych), SLD 20% (17 radnych), Unii Wielkopolan (1 radny), Unii Pracy (1 radny), Samorządnych Osiedli (1 radny).

Do najważniejszych osiągnięć Rady należy zrealizowanie przebudowy dworca autobusowego Rataje, dokończenie i otwarcie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, zakup tramwajów Tatra RT6N1 do obsługi nowych linii oraz przystąpienie do realizacji osiedli w ramach budownictwa społecznego (TBS).

1994

1995

1996

1997

1998

Lista radnych

Przypisy

Bibliografia 
 Radni Miasta Poznania od 1994 w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 Przewodniczący Rady Miasta od 1994 w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 Uchwały Rady Miasta od 1994 w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 Radni Rady Miejskiej Poznania 1994-1998 w: Kronika Miasta Poznania 3-4/1994 s. 327, zdj.; on-line: 
 Wyniki wyborów do Rady Miejskiej Poznania w dniu 19 czerwca 1994 w: Kronika Miasta Poznania 3-4/1994 s. 353; on-line: 
 Wydarzenia kwiecień-lipiec 1994 w: Kronika Miasta Poznania 3-4/1994 s. 561; on-line: 

Rada Miasta Poznania